Грёдиг:

 Грёдиг — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 «Грёдиг» () — австрийский футбольный клуб из города Грёдиг.